

Nederlandse personen 
 Bert van de Kamp, journalist
 Guido van de Kamp, voetballer
 Lody van de Kamp, rabbijn en schrijver
 Peter van de Kamp, astronoom 
 Wilkin van de Kamp, christelijk schrijver en voorganger

Personages uit de Amerikaanse televisieserie Desperate Housewives 
 Andrew Van de Kamp, gespeeld door Shawn Pyfrom
 Bree Van de Kamp, gespeeld door Marcia Cross 
 Danielle Van de Kamp, gespeeld door Joy Lauren

In samenstelling 
 Joop Ritmeester van de Kamp, Nederlands zakenman

Zie ook 
 Kamp (doorverwijspagina)
 De Kamp (doorverwijspagina)